Le mot posada est relié à la notion d'abri et existe en espagnol où il désigne une auberge, en polonais où il désigne un hameau, et en roumain où il désigne un refuge dans la montagne, une clairière pouvant être fortifiée.

Toponymie
En Italie,
 Posada est une commune de Sardaigne. 

En Pologne,
dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Posada est un village dans le powiat de Zgorzelec
dans la voïvodie de Łódź
 Posada est un village du powiat de Łódź-est
dans la voïvodie de Mazovie
 Posada est un village dans le powiat de Radom

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Posada est un village dans la gmina de Kazimierz Biskupi
 Posada est un village dans la gmina de Stare Miasto
 Posada est un village dans la gmina de Wierzbinek
 Posada est un village dans le powiat de Słupca

En Roumanie,
 La bataille de Posada a eu lieu au .

Patronymie
 Drew Posada  (1969-2007) est un dessinateur américain de comics.
 Jorge Posada est un joueur de baseball.
 José de Posada Herrera  (1814-1885) est un homme politique espagnol.
 José Guadalupe Posada  (1852-1913) est un peintre et caricaturiste mexicain.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme